3 cieki w Polsce:
 Niedźwiedzi Potok – potok, dopływ Bielawicy
 Niedźwiedzi Potok – potok, dopływ Brennicy
 Niedźwiedzi Potok – potok, dopływ Odrzechowskiego

Zobacz też 
 Niedźwiedzi, Niedźwiedzianka, Niedźwiedzica